Pribylowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Michailowna Pribylowa (* 1996), russische Tennisspielerin
 Anna Michailowna Pribylowa (* 1997), russische Tennisspielerin